Río San Pedro, nombre de los siguientes lugares geográficos:

 Bolivia
 Río San Pedro, río del oriente de Bolivia.
 Río San Pedro, río central de Bolivia.

 Chile
 Río San Pedro (Calle-Calle), río en la región de Los Ríos. 
 Río San Pedro de Inacaliri, afluente del río Loa.
 Río San Pedro de Atacama, un río que bordea la localidad homónima en el Salar de Atacama.

 Colombia
 Río San Pedro, del departamento de Caquetá. 

 Cuba
 Río San Pedro, de la provincia de Camagüey.

 Guatemala y México
Río San Pedro, un río del norte de Guatemala y del sureste de México, donde se conoce con el nombre de Río San Pedro Mártir.

 México
 Río San Pedro Mezquital, de la vertiente del Pacífico.

 España
 Río San Pedro, río de Andalucía.
 Río San Pedro, barriada de Puerto Real (Cádiz).

 Estados Unidos
 Río San Pedro, en el estado de Arizona.

 Venezuela
 Río San Pedro, en el estado Miranda.